Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 184001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 10 marca 2004 do 12 sierpnia 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

184001-184100

184101-184200

184201-184300

184301-184400

184401-184500

184501-184600

184601-184700

184701-184800

184801-184900

184901-185000

Przypisy 

Lista planetoid 184001-185000